Il singolare del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Victor Hănescu 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Victor Hănescu (finale)
 Fabrice Santoro (Campione)

 Guillermo Cañas (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Dudi Sela (secondo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2008